Bukovac je lahko:
 Bukovac Perjasički (Hrvaška)
 Bukovac Perušićki (Hrvaška)
 Bukovac Podvrški (Hrvaška)
 Bukovac Svetojanski (Hrvaška)
 Bukovac, Despotovac (Srbija)
 Bukovac, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Bukovac, Mionica (Srbija)
 Bukovac, Preševo (Srbija)
 Bukovac, Bosna in Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Bukovac, Petrovaradin (Srbija)
 Bukovac, Črna gora
 Vlaho Bukovac, hrvaški (in češki) slikar